Коваленков — русская фамилия украинского и белорусского происхождения. Ведет своё начало от диалектного слова «коваль» – «кузнец».

Известные носители 
 Коваленков, Александр Александрович (1911—1971) — русский советский поэт-песенник и прозаик.
 Коваленков, Валентин Иванович (1884—1960) — советский учёный в области проводной связи. Лауреат Сталинской премии второй степени (1941).
 Коваленков, Михаил Петрович (1888 — не ранее 1930) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор.
 Коваленков, Сергей Александрович (1939—2002) — российский художник, живописец, книжный иллюстратор.
 Коваленков (хутор) В Харьковском районе.

См. также